Коле́сников — русская фамилия (женская форма — ), также топоним в России.

Носители фамилии

А 
 
 
 
 
 Колесников, Антон Андреевич (род. 1983) — российский актёр.
 Колесников, Аркадий Георгиевич (1907—1978) — советский учёный-гидролог и океанолог, академик АН УССР.
 Колесников, Афанасий Полистович (1904—1944) — полковник, командир дивизионного района ПВО.

Б

В 
 
 Колесников, Венедикт Андреевич (1895—1978) — член-корреспондент ВАСХНИЛ.

Г 
 Колесников, Гавриил Семёнович (1907—1991) — русский советский писатель.
 
 Колесников, Георгий Яковлевич (1909—после 1951) — советский военачальник, гвардии полковник.

Д

Е

И

З 
 Колесников, Захар Иосифович (1901—1983) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

К 
 Колесников, Климент Андреевич (род. 2000) — российский пловец, чемпион мира и Европы.

Л

М 
 Колесников, Митрофан Степанович (? — 1877) — штабс-капитан, погибший в Русско-турецкой войне.

Н 
 Колесников, Никита Григорьевич (1907—1977) — тракторист-комбайнёр, Герой Социалистического Труда.

О 
 Колесников, Олег Сергеевич (1942—2021) — советский писатель, сценарист.

П 
 
 Колесников, Пантелеймон Никифорович (1904—1970) — председатель Шебекинского райисполкома, Герой Социалистического Труда.
 
 Колесников, Пимен Григорьевич (1906—1996) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Порфирий Константинович (1906—1979) — советский государственный и политический деятель, начальник УМГБ Барановичской области.

Р 
 Колесников, Руслан Олегович (род. 2000) — российский боксёр-любитель и профессионал.

С 
 
 
 Колесников, Сидор Иванович (1900—1968) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Силуан (? — 1775) — один из основателей и идеолог духоборчества, глава духоборов в 1750—1775 годах.
 Колесников, Станислав Сергеевич (род. 1949) — советский и российский физиолог, член-корреспондент РАН.

Т 
 Колесников, Тимофей Емельянович (1829—1899) — вологодский купец 2-й гильдии, Почётный гражданин Вологды.

Ф

Э 
 Колесников, Эрио Викторович (1935—2015) — советский учёный-электротехник.

Ю



Топоним 
  — астероид, названый в честь Е. М. Колесникова.
 Колесников — хутор, Вейделевский район, Белгородская область.
 Колесников — хутор, Корочанский район, Белгородская область.
 Колесников — посёлок, Суражский район, Брянская область.
 Колесников — хутор, Нижнедевицкий район, Воронежская область.
 Колесников — хутор, Славянский район, Краснодарский край.
 Колесников — хутор, Матвеево-Курганский район, Ростовская область.
 Колесников — хутор, Советский район, Ставропольский край.

См. также 
 Записка Дмитрия Колесникова

Примечания